Gregor Schlierenzauer (Rum, Innsbruck, 1990. január 7. –) osztrák síugró, az SV Innsbruck-Bergisel versenyzője. Beceneve: Schlieri.

Magánélete 
Gregor Fulpmesben él, csapata az SV Innsbruck-Bergisel. Szülei Paul és Angelika. Két testvére van; nővére Gloria és öccse Lukas, aki szintén síugró. Menedzsere nagybátyja, Markus Prock aki többszörös szánkó világbajnok és háromszoros téli olimpiai érmes. Születése óta süket a bal fülére. Schlierenzauer Ausztriában, Tirolban, Fulpmesben él. Szereti Jack Johnson zenéjét, a sütést, a főzést, a golfot, a labdarúgást, és a teniszt. Egy interjúban elmondta, ha nem ismerkedik meg a síugrással, valószínűleg teniszező vagy labdarúgó szeretett volna lenni. Mario Innauer, osztrák síugró, a legjobb barátja.

Versenyzői karrierje 
2004. december 18-án debütált hivatalos nemzetközi versenyen, Seefeldben. 2006 februárjában junior világbajnok lett Kranjban, normálsáncon. 2006. március 12-én debütált a Síugró-világkupában, Oslóban, és 24. lett, amivel 7 pontot szerzett, így a 73. helyen zárt év végén az összesítésben. A 2006-os nyári Grand Prix szezonban Alexander Pointner szövetségi kapitány komolyan számolt Schlierenzauerrel a nagyok közt, aki meg is nyerte a hinterzarteni csapatversenyt (Fettnerrel, Loitzllal és Koflerrel együtt), aztán harmadik lett az egyéni versenyen. Val di Fiemmeben csak 21. lett, de augusztus 12-én, Einsiedelnben 2., két nap múlva Courchevelben az 1., Zakopanéban újra a 2. lett, de a következő 4 versenyen nem indult, így 330 ponttal 5. lett az összetettben.Október 14-én megnyerte az osztrák bajnokságot Ramsauban, normálsáncon Kofler előtt, 15-én pedig nagysáncon nyert Bischofshofenben, 6 ponttal Wolfgang Loitzl előtt. A következő szezonban Lillehammerben, december 2-án 5. lett, december 3-án pedig győzött.

Bischofshofen – 2007. január 7.: Tehetségét bizonyítva Anders Jacobsent megelőzve nyerte meg a négysáncverseny befejező versenyét, ezzel feljött a 2. helyre. Azonban Jacobsent már nem sikerült megelőznie. Schlierenzauer 2008 nyarán megnyerte a 4-Nemzet Grand-Prix-t. A 2008-2009-es szezon remekül sikerült Schlierinek, megnyerte az összetett világkupát rekordot jelentő 2083 ponttal, illetve az egy-szezonbeli győzelmek terén is rekordot állított be 13 győzelmével. A libereci világbajnokságon normálsáncon második lett Wolfgang Loitzl mögött. Nagysáncon a negyedik helyen zárt úgy, hogy csak egy sorozatot ugrottak le a versenyből. A négysáncversenyen a 3. helyen végzett.
Oberstdorfban 2012. január 6-án a síugrók hatvanadik négysáncversenyén 933,8 ponttal első lett, megelőzve honfitársát Thomas Morgensternt (908 pont).
2013. január 6-án Bischofshofenben 1100,2 ponttal megnyerte a 61. négysáncversenyt, ahol Anders Jacobsen második és Tom Hilde harmadik lett.

2015. februárjában, a svédországi Falunban zajló északisí-világbajnokságon a férfi síugrók nagysáncversenyében – a német Severin Freund mögött – másodikként végzett.

2015–2021

2016 márciusában elszakadt a térdszalagja. A műtét után 2017 januárjában indult ismét versenyen. Októberen egy edzésen bukott és beszakadt a jobb oldalszalagja, ami után decemberben tért vissza. 2018 márciusában Planicán a világcsúccsal azonos eredményt ért el, de a kezével érintette a talajt, így azt nem hitelesítették.

2021 szeptemberében bejelentette a visszavonulását.

Eredményei

Olimpia

Világbajnokságok

Sírepülő világbajnokság

Világkupa

Egyéni versenyen való indulások (243)

Világkupa győzelmek

További sikerei 
 2008-ban a nyári Grand-Prix összesítés győztese
 11x nyert már nyári Grand-Prix versenyt (8 egyéni, 3 csapat)
 5x osztrák bajnok (2006-ban nagy- és normálsáncon, 2007-ben nagysáncon, 2008-ban normál- és nagysáncon)
 2x junior világbajnok normálsáncon (2006: egyéni és csapat)
 1x FIS-kupa győztes

Jegyzetek

Források

További információk 

 Gregor Schlierenzauer az RTL Bulvár fórumon
 Gregor Schlierenzauer hivatalos honlapja

Osztrák síugrók
Osztrák olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2010)
Olimpiai bajnokok (síugrás)
Osztrák olimpiai bronzérmesek
Osztrák olimpiai ezüstérmesek
Innsbruckiak
1990-ben született személyek
Élő személyek